Osoby:
 Allan Bloom – amerykański filozof polityczny
 Antoni (Andriej Borisowicz Bloom) – rosyjski biskup prawosławny
 Benjamin Bloom – amerykański psycholog i pedagog
 Brian Bloom – amerykański aktor
 Claire Bloom – brytyjska aktorka
 Daniel Bloom – polski muzyk, kompozytor
 Eric Bloom – amerykański muzyk
 Godfrey Bloom – brytyjski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji
 Harold Bloom – amerykański literaturoznawca
 Jeremy Bloom – amerykański narciarz
 Matt Bloom – amerykański wrestler
 Orlando Bloom – brytyjski aktor

Miasta w USA:
 Bloom – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Bloom (ang. Bloom Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Bloom (ang. Bloom Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Inne:
 Leopold Bloom – bohater Ulissesa Jamesa Joyce’a
 Test Blooma – test mierzący siłę żelu i żelatyny
 Bloom – album studyjny Machine Guy Kelly